Förmån kan vara:

 Förmån (skatt) –  i skattehänseende alla former av ersättning för anställda som inte är kontanter
 Privilegium –  en person eller en folkgrupp får särskilda förmåner andra inte har